Лутовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Лутовка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Лутовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.

Украина 
 Лутовка — село в Радомышльском районе Житомирской области